Personne är ett efternamn som burits av bland andra

 John Personne (1849–1926) biskop i Linköpings stift
 Nils Personne (skådespelare) (1850–1928)
 Amanda Personne (1872–1955) skådespelare
 Carl Personne (1888–1976) fäktare
 Nils Personne (militär) (1918–2013)
 Nils Personne (musiker) (född 1959)